

Patronyme 
 Aboul Gharib, gouverneur byzantin de Tarse, en Cilicie.
 Jaouad Gharib, (1972- ), athlète marocain.
 Mohammad Gharib, (1909-1975), médecin pathologiste iranien.
 Oussama El Gharib, (1987- ), footballeur marocain.
 Shawky Gharib (1959- ), footballeur et entraîneur de football égyptien.

Télévision 
 Roozgar-e Gharib, série télévisée iranienne.

Homonymie
Homonymie de patronyme